Preusmjeri Nacrt:Pribina (knez)